Сант'Амброджо ()

 Сант'Амброджо-суль-Гарильяно — муніципалітет в Італії, у регіоні Лаціо, провінція Фрозіноне.
 Сант'Амброджо-ді-Торино — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, метрополійне місто Турин.
 Сант'Амброджо-ді-Вальполічелла — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Верона.